«КАИР» — советская, а затем и российская поп-группа, основанная во второй половине 80-х в г. Уфа.

История 
Группа основана в конце 80-х (не позже 1988 года) в г. Уфа и сначала называлась — «ТАКСИ».
В 1988 году песня группы Такси «Здравствуй и прощай!» издана на пластинке «Золотой камертон-2» (Мелодия, С60 26743 001). Название команды — «КАИР» было образовано по первым буквам имен ее участников: Константин, Алексей, Ильдар, Радик. Директором коллектива был Альберт Максютов, звукооператором — Марат Фатхутдинов (до 1992 года). Каждый из участников группы был индивидуальным и полноценным автором текстов, музыки и аранжировок (минусовок), при этом каждый из них в отдельности мог сводить композиции в студии. Студия была своя, создана на собственные деньги музыкантов.
Некоторые песни создавались совместно, но почти все альбомы состояли из песен каждого в отдельности, по принципу равного разделения по количеству.
В 1991 году КАИР с песней «Товарищ Чингачгук» приняли участие в «МузОбозе» с Иваном Демидовым. В 1993 году коллектив выступил на телеконкурсе «Шлягер-93», заняв 3-е место.

Состав 
 Константин Наумов — вокал, автор песен, гитара
 Алексей Прямов — гитара, автор песен, вокал
 Ильдар Нуруллин — композитор, клавишные\синтезатор
 Радик Шагалиев — бас-гитара, вокал

Дискография

Участники после распада группы 
Константин Наумов первым покинул группу в 1995 году, решив заняться сольной карьерой. Сейчас занимается строительством, ездит с концертами, выступает на свадьбах и корпоративах. В 2011 году Константин вышел в финал конкурса «Минута славы» c партией Герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Радик Шагалиев преподавал в основанной им музыкальной школе-студии VIA & Rock на базе уфимского дома творчества. Алексей Прямов занимался музыкой, сотрудничал с уфимскими музыкальными коллективами и исполнителями, в том числе с Земфирой.
Двоих участников коллектива ныне нет в живых: 7 февраля 2014 года умер Радик Шагалиев, Алексея Прямова не стало 29 января 2010 года.

Ссылки 
 Группа в Вконтакте https://vk.com/club124560395
 Видеоанонс группы для МузОбоза https://www.youtube.com/watch?v=fyEP3S216mQ
 Видеоклип на песню "Товарищ Чингачгук" https://www.youtube.com/watch?v=66I3V8HnZJk

Примечания 

Музыкальные коллективы Уфы
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов